Lacobriga puede referirse a:

Yacimientos Arqueológicos 
 Lacóbriga, en España.
 Lacóbriga, en Portugal.